David Mitchell (acteur), Engels acteur en komiek
David Mitchell (hockeyer), Schots hockeyer
David Mitchell (schrijver), Engels schrijver
David Mitchell (voetballer), Australisch voetballer